Влахо́пулос () — греческая фамилия. Известные носители:
 Влахопулос, Александрос (1780—1865) — греческий военачальник в годы Освободительной войны Греции 1821—1829 гг., в дальнейшем политик и министр.
 Влахопулос, Аристотелис (1866—1960) — греческий генерал-лейтенант.
 Влахопулос, Константин Изотович (1798—1854) — генерал-лейтенант РИА.
 Влахопулос, Николаос (1868—1957) — греческий офицер конца XIX — начала XX веков.